El nombre de Yungay pueda hacer referencia a:

 la ciudad de Yungay en Perú.
 la ciudad desaparecida de Santo Domingo de Yungay en Perú.
 el distrito de Yungay en Perú.
 la provincia de Yungay en Perú.
 la ciudad de Yungay, de la Provincia de Diguillín (Ñuble, Chile);
 la comuna, de la ciudad del mismo nombre, Yungay;
 la comuna de Quinta Normal, antes Yungay, comuna de la Provincia de Santiago (Chile);
 el antiguo Departamento de Yungay, ex-división político-administrativa de Chile;
 la Batalla de Yungay; y
 el Club Deportivo Yungay, equipo de fútbol amateur de la ciudad de Iquique, fundado en 1905.